Operacija Lipanjske zore, operacija za vrijeme Domovinskog rata
 NK Lipanjske zore, bosanskohercegovački nogometni klub